Ершиха — упразднённая деревня в Харовском районе Вологодской области России.

В рамках организации местного самоуправления входила в состав Кубенского сельского поселения, в рамках административно-территориального устройства — в Кубинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 33 км, до центра муниципального образования Сорожина по прямой — 18 км. Ближайшие населённые пункты — Самылиха, Ивановское, Харенское, Колыбаниха, Мишковское, Гора, Федоровское.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Харовского района